Ekateríni Márkou (1977-), une femme politique grecque ;
 Manu Markou (1972-), un chanteur français ;
 Michalis Markou (1979-), un footballeur chypriote.